ENIT est un sigle pouvant désigner :
 l'École Nationale d'Instruction du Tir, une école de tir sous loi 1901 ;
 l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes, une école d'ingénieurs française membre du groupe ENI ;
 l'école nationale d'ingénieurs de Tunis, une école d'ingénieurs tunisienne ;
 l'ente nazionale italiano per il turismo ou agenzia nazionale italiana del turismo, qui est l'agence nationale de tourisme d'Italie ;

Homonymie